La riva dei bruti – film del 1931 diretto da Mario Camerini 
La riva dei bruti (Frisco Kid) – film del 1935 diretto da Lloyd Bacon